Kvåle ist der Familienname folgender Personen:

 Barbro Kvåle (* 1992), norwegische Skilangläuferin
 Gaute Kvåle (* 1995), norwegischer Skilangläufer
 Hans Jørgen Kvåle (* 1989), norwegischer Ski-Orientierungsläufer und Mountainbike-Orientierungsfahrer